Solenofilomorphidae är en familj av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Solenofilomorphidae i klassen Acoela, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Solenofilomorphidae 9 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Plattmaskar
Solenofilomorphidae